Concilio de Pavía puede referirse a:
Concilio de Siena o de Pavía-Siena (1423-1424), convocado en Pavía y trasladado a Siena por causa de la peste.
Concilios anteriores:
Concilio de Pavía (698)
Concilio de Pavía (850)
Concilio de Pavía (997) 
Concilio de Pavía (1022)
Concilio de Pavía (1160)